Конрад Марка-Релли, урожд. Коррадо Маркарелли (; 1913,  — , ) — американский художник-абстракционист, представитель раннего течения в абстрактном экспрессионизме.

Жизнь и творчество 
Родился в семье итальянских эмигрантов. Детство провёл в Европе. В 1926 году возвращается в США и селится в Нью-Йорке. Начиная с 1930 года изучает искусство в нью-йоркском Институте Купер-Юнион. В 30-е годы XX столетия знакомится с такими художниками, как Виллем де Кунинг, Франц Клайн и Джон Грэхэм.

Во время Второй мировой войны К. Марка-Релли служит в американской армии. После возвращения на родину, в 1948 году — первая персональная выставка в Нью-Йорке. В 1949 году художник становится одним из основателей нью-йоркского «Художественного клуба». В 1954 году ряд работ Марка-Релли появляются на организованной Музеем современного искусства художественной выставке «Новейшие работы молодых американцев». В 1954-55 годах К. Марка-Релли — доцент в Йельском университете.

В 1957 году художник едет в Италию, следуют персональные выставки в Риме и Милане. В 50-е годы XX века мастер добивается международной известности: он — участник 28-го биеннале в Венеции (1956), выставки современного искусства документа 2 в Касселе (1959). В 1958 году Марка-Релли возвращается в США, в 1959-60 годах — доцент в Калифорнийском университете, Беркли. Затем живёт в Нью-Йорке. В 1967 году в нью-йоркском Музее Уитни была организована большая ретроспектива работ художника.

Любимым видом художественного творчества К.Марка-Релли были абстракционистские коллажи, в которые он перерабатывал также свои ранние картины. Последние годы жизни художник провёл вместе с женой в Италии.

Избранные награды 
 медаль Логана от чикагского Института искусств (1954)
 стипендия фонда Форда (1959)
 премия детройтского Института искусств (1960)

Литература 
 Sam Hunter «Amerikanische Avantgarde», Herrschng 1988.

Примечания 

Художники XX века
Художники США
Художники-абстракционисты
Художники-экспрессионисты США
Преподаватели Йельского университета
Иммигрировавшие в Италию из США